Die 12 Geschworenen bzw. Die zwölf Geschworenen steht für:

 Die zwölf Geschworenen (1954), US-amerikanisches Fernsehspiel von Reginald Rose
 Die zwölf Geschworenen (1957), US-amerikanische Kino-Adaption des Fernsehspiels von Sidney Lumet
 Die zwölf Geschworenen (1963), deutscher Fernsehfilm von Günter Gräwert
 Die 12 Geschworenen (1997), US-amerikanischer Fernsehfilm von William Friedkin
 Die zwölf Geschworenen (Fernsehserie), belgische Fernsehserie aus dem Jahr 2019

Siehe auch:
 12 (Film), russische Neuverfilmung des Spielfilms Die zwölf Geschworenen von Nikita Michalkow (2007)